Berkum ist der Name von Ortsteilen:

 Berkum (Peine), Ortsteil der Stadt Peine, Landkreis Peine, Niedersachsen
 Berkum (Wachtberg), Ortschaft der Gemeinde Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berkum (Zwolle), Ortsteil der Stadt Zwolle, Provinz Overijssel, Niederlande